Die Türkiye 3. Futbol Ligi 1995/96 war die 25. Spielzeit der dritthöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 3. September 1995 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 19. Mai 1996 mit dem 26. und letzten Spieltag abgeschlossen.

Austragungsmodus 
In der Saison 1995/96 wurde die TFF 1. Lig wie die Vorsaison als eine zehngleisige Liga gespielt. Ferner wurde die Gesamtmannschaftszahl von 140 auf 139 reduziert, da in der Vorsaison neben den zehn regulären Absteigern auch Adana Polisgücü sich vom Wettbewerb zurückzog. Diese 139 Mannschaft spielten in zehn Gruppen mit jeweils 14 Mannschaften um den Aufstieg in die 2. Lig bzw. gegen den Abstieg in die regionalen Amateurligen. Lediglich die Gruppe 3 setzte sich aus 13 Teams zusammen. Die Einteilung der Liga wurde regionalspezifisch durchgeführt, sodass meistens alle Teams einer Gruppe aus benachbarten oder nah zueinander gelegenen Provinzen kamen. Alle Erstplatzierten stiegen direkt in die 2. Lig auf, während die beiden letztplatzierten Teams aller Gruppen abstiegen. Lediglich in der Gruppe 3 stieg nur der Tabellenletzte ab.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 109 Mannschaften die 10 Absteiger aus der 2. Lig Istanbul BB, Üsküdar Anadolu SK, Muğlaspor, Manisaspor, Ispartaspor, Tarsus İdman Yurdu, Giresunspor, Erdemir Ereğlispor, Yeni Sincanspor, Batman Belediyespor, die 20 Neulinge Mardinspor, Cizrespor, Muş Adaletgücü, Genç Muratspor, Tunceli Belediyespor, Gümüşhane Doğanspor, İskenderun DÇ, Siverek Belediyespor, Diyarbakır PTT, EGO Spor, Ankara Köy Hizmetlerispor, ASKİ Spor, Turhalspor, Simav Eynalspor, Bodrumspor, Akhisarspor, Denizcilik İşletmeleri, Kırklarelispor, Edirne DSİ, Kozlu Belediyespor hinzugekommen. Die Neulinge waren aus den damals viertklassigen regionalen Amateurligen als Meister aufgenommen wurden und durften an der 3. Liga teilnehmen.

Bingölspor (Gruppe 1), Artvin Hopaspor (Gruppe 2), İskenderunspor (Gruppe 3), Ankara Demirspor (Gruppe 4), Ünyespor (Gruppe 5), Muğlaspor (Gruppe 6), Kuşadasıspor (Gruppe 7), İnegölspor (Gruppe 8), Nişantaşıspor (Gruppe 9) und Beylerbeyi SK (Gruppe 10) erreichten in ihren Gruppen die Meisterschaft der 3. Lig und damit den direkten Aufstieg in die 2. Lig.

Zum Saisonende standen aus der Gruppe 1 Genç Muratspor, Van DSİ, aus der Gruppe 2 Karsspor, Ağrı Köy Hizmetleri, aus der Gruppe 3 Yeni Samandağspor, aus der Gruppe 4 Niğdespor, Altındağ Belediyespor, aus der Gruppe 5 Erbaaspor, DHMİ Ankara, aus der Gruppe 6 Tavşanlı Linyitspor, Bodrumspor, aus der Gruppe 7 Yeni Bornovaspor, Altınordu Izmir, aus der Gruppe 8 Sönmez Filamentspor, Denizcilik İşletmeleri, aus der Gruppe 9 Babaeskispor, Uzunköprüspor, und aus der Gruppe 10 Kilimli Belediyespor, Çengelköyspor als Absteiger in die regionale Amateurliga fest.

Zum Saisonstart änderten mehrere Vereine ihren Namen. So wurde aus Hatay Polisgücü in Yeni Samandağspor, aus Çetinkaya Şeker Gençlikspor in Afyon Şekerspor, aus PEG Profilspor in Çerkezköy Profilspor und aus Sümerbank Beykozspor in Beykozspor.

1. Gruppe (1. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

2. Gruppe (2. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

3. Gruppe (3. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

4. Gruppe (4. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

5. Gruppe (5. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

6. Gruppe (6. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

7. Gruppe (7. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

8. Gruppe (8. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

9. Gruppe (9. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

10. Gruppe (10. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 3. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse von 1967 bis 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der Türkiye 3. Futbol Ligi 1995/96 auf tff.org (türkisch)
 Türkiye 3. Futbol Ligi 1995/96 auf mackolik.com (türkisch)

1995/96
Fußballsaison 1995/96